Sobrenatural puede referirse a:
 Sobrenatural, término que define a algo que excede o está más allá de lo que se entiende como natural.
 Supernatural (1933), película estadounidense de Victor Halperin.
 Sobrenatural (1981), película española de Eugenio Martín.
 Sobrenatural (1996), película mexicana de Daniel Gruener.
 Sobrenatural (2005), serie de televisión estadounidense.
 Sobrenatural (2007), álbum de Alexis & Fido.
 Sobrenatural (2008), álbum de Marcos Witt.